I Love New York (engl. für Ich liebe New York) bezeichnet:
 I Love New York (Werbekampagne), Marketingkampagne des Bundesstaats New York 
 I Love New York (Fernsehserie), US-amerikanische Reality-TV-Show